Менифи () — североамериканский топоним:
 Менифи — город, расположенный в округе Конвей (штат Арканзас, США).
 Менифи — город, расположенный в округе Риверсайд (штат Калифорния, США).
 Менифи — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.